Arroio Grande — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
Arroio Grande (arroio) — rio do estado de Santa Catarina, Brasil
Arroio Turuçu antigo Arroio Grande — rio do Rio Grande do Sul, Brasil
 Arroio Grande (bairro)

Desambiguações de topônimos